Abas – w mitologii greckiej król Argos.

Uchodził za syna Linkeusa i Hypermnestry.

Jego przodków obrazuje następujące drzewo genealogiczne:

Abas władał Argos. Był dwunastym królem tego miasta. Założył ponadto Abaj w Fokidzie.

Jego żoną była Aglaja, z którą miał bliźnięta: Akrizjosa i Projtosa, odwiecznych rywali, oraz córkę Idomene. Ponadto spłodził również nieślubnego syna imieniem Lyrkos. Po Akrizjosie był dziadem Danae i pradziada Perseusza.

Ród Abasa obrazuje następujące drzewo genealogiczne:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Królowie w mitologii greckiej